Il doppio del torneo di tennis Open de Franche Comté 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Julian Knowle che hanno battuto in finale Richard Gasquet e Nicolas Mahut 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Jordan Kerr /  Myles Wakefield (semifinali)

 Stephen Huss /  Johan Landsberg (semifinali)
 Jonathan Erlich /  Julian Knowle (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Franche Comté 2003